Quanta Cura puede referirse a varias encíclicas papales:

 Quanta cura, encíclica del papa Benedicto XIV (1741).
 Quanta cura, encíclica del papa Pio IX (1864).